La palabra Chimbarongo puede referirse a:
 Chimbarongo, una ciudad y comuna en la Región de O'Higgins, en Chile.
 Estero Chimbarongo, un afluente del río Tinguiririca, en Chile.
 Canal Teno-Chimbarongo, un cauce que trasvasa agua desde la cuenca del río Mataquito a la cuenca del río Rapel.